Лю Сян (刘翔, р. 1983) — китайский легкоатлет, олимпийский чемпион в беге на 110 м с/б.
 Лю Сян (историк) (劉向, 79 год до н. э. — 6 год до н. э.) — китайский историк, текстолог, знаток старинных канонов времен династии Ранняя Хань.
 Лю Сян (князь) (劉襄, ум. 179 до н. э.) — князь.
 Лю Сян (генерал) (劉湘, 1888—1938) — милитарист Сычуаньской клики.